Яловиков — русская фамилия.

Известные носители 
 Яловиков, Всеволод Никитич (1857 — после 1906) — российский предприниматель, общественный деятель.
 Яловиков, Евгений Никитич (1865 — после 1906) — российский предприниматель, общественный деятель.
 Яловиков, Илья Никитич (1862 — после 1913) — инженер-технолог, российский предприниматель, общественный деятель.